Stora Kalvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kalvsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Stora Kalvsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (3,5 ha)

Se även
Kalvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn